Cajon Mesa bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cajon Mesa (Colorado)	
 Cajon Mesa (Utah)